Csehország
 Žabovřesky, település a České Budějovice-i járásban
 Žabovřesky nad Ohří, település a Litoměřicei járásban
 Brno-Žabovřesky, Brno városrésze
 Žabovřesky, Chlístov településrésze a Benešovi járásban
 Žabovřesky, a Prágához tartozó Zbraslav településrésze